Palais Trauttmansdorff steht für folgende Bauwerke:

 Palais Trauttmansdorff (Graz)
 Palais Trauttmansdorff (Wien)